Kaso kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisí Kásos, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Indonesien 

 Desa Kaso, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar